Maximiliano de Austria-Este (Milán, 14 de julio de 1782 - Altmünster, 1 de junio de 1863), hijo de Fernando Carlos de Austria (hijo de la emperatriz María Teresa I de Austria y de Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico) y de su esposa María Beatriz de Este.

Primeros años 
El archiduque Maximiliano nació en Milán, como hijo del archiduque Fernando Carlos de Austria y de su esposa, la princesa italiana María Beatriz de Este. 

Pasó su juventud en Monza, donde su familia había huido después de la invasión francesa al Ducado de Módena. Después de su estancia en Verona, Padua, Trieste y Liubliana, su familia se trasladó a Wiener Neustadt.

Gran Maestre 
En 1801, se unió a la Orden Teutónica, y obtuvo la Cruz Austriaca en 1804. Después de estudiar en el Collegium Teresianum de Wiener Neustadt, fue nombrado general de división en el ejército austríaco (1805). En 1809 durante la guerra de la Quinta Coalición combatió en Alemania contra los franceses, enfrentándose con las tropas napoleónicas en Regensburg, al frente de su ejército hacia Linz. 

En 1830, Maximiliano se estableció en el Castillo de Ebenzweier, cerca de Altmünster am Traunsee, mientras que desde 1831 hasta 1839 vivió en Linz. En 1835 fue nombrado Gran Maestre de la Orden Teutónica, sucediendo a su primo Antonio Víctor. En esta función hace una gran contribución a la Orden. De esta manera logró aumentar el número de novicios. También apoyó financieramente o en especie a otras órdenes religiosas, como los Jesuitas, las Hermanas de la Caridad, los Redentoristas y las Hermanas de los Pobres de San Francisco. También actuó como patrocinador de escuelas y hospitales y apoyó a los trabajadores y artesanos comprando sus productos o evitando el cierre de negocios.

Maximiliano erigió varias fortificaciones austríacas en Italia, como el Torri Massimiliane en Verona y la Torre Massimiliana en Venecia.

Muerte 
Maximiliano murió de hidropesía el 1 de junio de 1863 en el Castillo de Ebenzweier. Está enterrado en Altmünster. Nunca se casó ni tuvo hijos.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 14 de julio de 1782 - 1 de junio de 1863: Su Alteza Real  el archiduque Maximiliano  José (Juan) de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemía, príncipe de Módena.

Órdenes

Imperio austríaco 
 Gran maestro de la Orden Teutónica.

Empleos 
 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de infantería n.º4 del Ejército Imperial y Real.

Antepasados

Notas

Referencias

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Personas de Viena
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Grandes maestres de la Orden Teutónica
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Casa de Austria-Este
Príncipes de Módena
Nacidos en Módena
Fallecidos en Austria
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico